Альзе́н () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель, кантон Бузонвиль.

Географическое положение  
Альзен расположен в 33 км к северо-востоку от Меца, недалеко от Бузонвиля. Граничит с коммунами: Шато-Руж и Обердорф на востоке, Тромборн на юго-востоке, Бреттнаш на юге, Ремельфан на западе, Бузонвиль на северо-западе.

История 
 Доисторические могильные холмы. 
 Остатки древнеримской усадьбы между Альзеном и Бреттнашем.
 Ранее коммуна входила в состав Лотарингии.

Демография  
По переписи 2008 года в коммуне проживало 460 человек.

Достопримечательности  
 Часовня Сен-Жозеф, 1934 года.

Примечания

Ссылки  
 Национальный институт статистики